Le tournoi de tennis de Bol est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Mirjana Lučić remporte le simple dames. En finale, elle bat Corina Morariu, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura Montalvo et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bol
 Saison 1998 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1998
Bol
1998 en Croatie
Tennis en avril 1998
Tennis en mai 1998